Bieten steht für:

 einen Vorgang in vielen Kartenspielen, siehe Reizen (Kartenspiel)
 ein bestimmtes Kartenspiel, siehe Bieten (Kartenspiel)

Siehe auch:

 Angebot
 Auktion
 Biet
 Bieter